Video Games —  или компьютерные игры.

Может означать:

Журналы о компьютерных играх 
  — немецкий журнал о компьютерных играх, издававшийся с  по 2001 годы.
  — бразильский журнал о компьютерных играх, издававшийся в 1991 году.
 VideoGames & Computer Entertainment — американский журнал о компьютерных играх, издававшийся с 1988 по 1996 годы.

Музыка 
 Video Games — песня Ланы Дель Рей, выпущенная в 2011 году
 Video Games — песня , выпущенная в 1980 году
 Video Games — песня группы , выпущенная в 1982 году
 Video Games — песня , выпущенная в 1983 году
 Video Games — песня группы , выпущенная в 1985 году
 Video Games — альбом итальянского певца , изданный в 1993 году